Oratorio di San Giacomo – chiesa di Cisliano, in Lombardia
 Oratorio di San Giacomo – chiesa di Genova, in Liguria
 Oratorio di San Giacomo – chiesa di Levanto, in Liguria
 Oratorio di San Giacomo della Marina – chiesa di Genova, in Liguria